Ишмуратово () — топоним в России.

 Ишмуратово () — деревня в Нуримановском районе Башкортостана, входит в состав Староисаевского сельсовета
 Ишмуратово — упразднённый посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области. Ныне часть города Кувандыка.